Орте́га () — испанская фамилия и имя собственное. Является частью полного имени множества персоналий и частью названия ряда населённых пунктов и муниципалитетов.

Персоналии 
 Ортега, Амансио (род. 1936) — испанский предприниматель, миллиардер.
 Ортега, Ариэль (род. 1974) — аргентинский футболист.
 Ортега, Брайан (род. 1991) — американский боец ММА.
 Ортега, Даниэль (род. 1945) — президент и политический деятель Никарагуа.
 Ортега, Дженна (род. 2002) — американская актриса.
 Ортега, Жуан де (1480—1568) — испанский математик.
 Ортега, Камило (1950—1978) — никарагуанский революционер.
 Ортега, Кевин (род. 1992) — перуанский футбольный судья. 
 Ортега, Кенни (полное имя Кеннет Джон Ортега; род. 1950) — американский режиссёр, продюсер, хореограф.
 Ортега, Клаудия (род. 1973) — мексиканская актриса.
 Ортега, Кристобаль (род. 1956) — мексиканский футболист.
 Ортега, Лекси (род. 1960) — итальянский шахматист, гроссмейстер (2001).
 Ортега Диас, Луиса (род 1958) — венесуэльский государственный деятель, юрист, генеральный прокурор Венесуэлы (2007—2017).
 Ортега, Мари (род. 1980) — американская женщина-боксёр, бывшая чемпион мира по версии IWBF.
 Ортега, Маурисио (род. 1994) — колумбийский легкоатлет, метатель диска.
 Ортега, Орландо (род. 1991) — кубинский легкоатлет, специализирующийся в беге на дистанцию 110 метров с барьерами.
 Ортега, Рохелио (1915—после 1980) — кубинский шахматист, двукратный чемпион Кубы.
 Ортега, Серхио (1938—2003) — чилийский композитор.
 Ортега, Умберто (род. 1947) — никарагуанский генерал.
 Ортега, Флавио (1944—2007) — бразильский футбольный тренер.
 Ортега, Франсиско (род. 1999) — аргентинский футболист.
 Ортега, Хуан Антонио (род. 1922) — испанский футболист, полузащитник.
 Ортега-и-Аламино, Хайме Лукас (1936—2019) — кубинский кардинал.
 Ортега-и-Гассет, Хосе (1883—1955) — испанский философ, социолог и эссеист.
 Ортега Кано, Хосе (род. 1953) — испанский тореадор.
 Гомес де Ортега, Казимиро (1741—1818) — испанский фармацевт и ботаник.
 Ортега Диас, Педро (1914—2006) — венесуэльский адвокат и политик, профессор, видный деятель коммунистического движения страны, председатель Коммунистической партии Венесуэлы.

Вторая фамилия 
 Гомес Ортега, Хосе (1895—1920) — испанский тореадор.
 Кастельс Ортега, Марк (род. 1990) — испанский футболист, полузащитник
 Роблес Ортега, Франсиско (род. 1949) — мексиканский кардинал.

Персонаж 
 Ортега — герой сказочной повести Александра Волкова «Семь подземных королей».

Топонимы 
 Ортега — населённый пункт в Мексике, штат Гуанахуато, муниципалитет Санта-Катарина.
 Аликун-де-Ортега — муниципалитет в Испании.
 Вилья-Гонсалес-Ортега (муниципалитет) — населённый пункт и муниципалитет в Мексике.
 Теуль-де-Гонсалес-Ортега (муниципалитет) — муниципалитет в Мексике.

Примечания